Eau d'Heure kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Eau d'Heure (vattendrag i Belgien, Province du Hainaut), Vallonien, 
 Eau d'Heure (vattendrag i Belgien, Province de Namur), Vallonien, 

Robotskapade Belgienförgreningar